L'edizione 1983 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Vålerengen.

Capocannoniere del torneo fu Olav Nysæter (Kongsvinger), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti
Rosenborg Campione di Norvegia 1983.
Brann, Mjøndalen e Hamarkameratene retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1983
Campionato norvegese di calcio